Manica (provincie), provincie in het westen van Mozambique
 Manica (stad), stad in Mozambique, gelegen in bovengenoemde provincie
 Manica (district), district in Mozambique
 Manica (bier), merk van bier dat gebrouwen wordt in Mozambique 
 Manica (lichaamsbescherming), metalen beschermingsmiddel, gedragen door Romeinse gladiatoren
 Manica (geslacht), geslacht van knoopmieren
 HMS Manica (schip, 1900), Brits stoomschip
 Manicaland, provincie in het oosten van Zimbabwe